Польские хроники — памятники исторической мысли Польши.

Историография появляется в Польше с введением христианства. Первоначально исторические события вместе с другими, которые почему-либо казались достопримечательными, заносились в так называемые циклы. Это были таблицы подвижных праздников, составляемые в каждой церкви и монастыре; свободные в них места заполнялись изложением достопримечательных событий. Впоследствии стали составлять особые анналистические таблицы, которые можно было найти не только в церквах и монастырях, но и в значительнейших городах.

Наибольшего развития достигают эти летописные записи в XIII веке. Первая настоящая хроника появляется в начале XI века. В ней, как и в других хрониках, истина очень часто смешивается с вымыслом.

Издания 
 Летописные записки вошли в состав II и III томов сборника «Monumenta Poloniae historica», изд. Авг. Белевским.

Литература 
 H. Zeissberg, «Die polnische Geschihtsschreibung des Mittelalters» (Лпц., 1873), в польском переводе:  1) «Dziejopisarstwo polskie wieków średnich», Варшава, 1877, 2 т.); 2) Т. Wojciechowski, «О rocznikach polskich X—XV w.» («Pamiętnik wydz. filolog. i hist. filozof. Akad. Um.», т. IV).

Источник 
 

Историческая наука в Средние века
История Польши